Флаг муниципального образования «Казачинско́-Ле́нский район» Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 сентября 2005 года решением районной думы № 128 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2108.

Описание 
«Флаг Казачинско-Ленского района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение жёлтого орлана с белым хвостом и с белой рыбой в лапах, и под ним — два узких сходящихся остриями треугольника, разделённых по горизонтали на белые и голубые половины; к остриям треугольников сверху присоединён белый ромб, снизу — голубой; ниже треугольников и ромбов полотнище белое».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба района.

Казачинский район был образован в 1926 году в составе Киренского округа. В 1930 году был переименован в Казачинско-Ленский район. Заселение территории района русскими «промышленными людьми» началось с XVII столетия и происходило в основном по берегам реки Киренги, которая является основным водным объектом района играющим важную роль в жизни местного населения. Название реки произошло от эвенкийского слова «кирен» — названия птицы (орлана-белохвоста) и слова «гна» — места, где она вьёт своё гнездо. Изображение орлана-белохвоста, держащего рыбу делает «гласным» название реки на флаге.

Своеобразие Казачинско-Ленского района состоит в том, что большая часть его территории представлена в первозданном природном облике. Белыми треугольниками аллегорически показаны неповторимые вершины Байкальского хребта и хребта Акиткан, среди которых особое место занимают уникальные по красоте памятники природы: ледник «Солнечный», находящийся на высоте 1800—1900 метров близ пика Черского и водопад «Большой Каскад» на реке Куркуль.

Белый цвет (серебро) в геральдике — символ чистоты, искренности, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) символизирует на флаге свежесть воздуха и чистоту водных просторов района, в зеркальной глади которых отражаются горные вершины. В геральдике голубой цвет — символ благородства, чести, духовности.

Жёлтый цвет (золото) — символ уважения, богатства, стабильности, интеллекта.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением орлана
Флаги с изображением рыбы